Osoby o nazwisku Szpunar:
 Adam Szpunar – prawnik cywilista, rektor Uniwersytetu Łódzkiego
 Eugeniusz Szpunar – metaloznawca
 Ignacy Szpunar – wojskowy
 Jerzy Szpunar – aktor filmowy i teatralny
 Jan Szpunar – biathlonista
 Maciej Szpunar – prawnik
 Stanisław Szpunar – uczestnik II wojny światowej, więzień KL Auschwitz-Birkenau, kawaler orderów
 Walenty Szpunar – geodeta i astronom